Сэр Уинстон Джозеф Филд (; 6 июня 1904, Бромсгроув — 17 марта 1969, Солсбери) — южнородезийский предприниматель и политик, первый председатель партии Родезийский фронт. Премьер-министр Южной Родезии в 1962—1964. Занимал умеренные позиции, отстранён от власти радикальными родезийскими националистами во главе с Яном Смитом.

Табачный бизнес 
Родился в Англии. В 17-летнем возрасте переехал в Южную Родезию. Занимался табачным агробизнесом в районе нынешней Марондеры. В 1938—1940 был президентом Родезийской табачной ассоциации. Участвовал во Второй мировой войне на стороне Антигитлеровской коалиции.

Председательство в партии 
На выборах 1957 Уинстон Филд был избран в Законодательной собрание Южной Родезии от Доминионной партии. В 1962 родезийские националисты во главе с Яном Смитом и Дугласом Лилфордом создали партию Родезийский фронт (RF). На роль номинального председателя был определён Уинстон Филд. Респектабельный фермер, богатый бизнесмен, убеждённый антикоммунист, авторитетный в белой общине, выступающий за максимальное самоуправление, но лояльный британской короне, был оптимальной фигурой на том этапе родезийской суверенизации.

Реальное управление партией контролировали Смит и Лилфорд. Партийная идеология была правее и радикальнее взглядов Филда. Впоследствии Барбара Филд, жена Уинстона Филда, констатировала, что ему недоставало политического опыта для понимания ситуации.

Во главе правительства 
На выборах 1962 Родезийский фронт одержал победу. Уинстон Филд занял пост премьер-министра Южной Родезии. На период его премьерства пришёлся роспуск Федерации Родезии и Ньясаленда, ставший важным шагом на пути к родезийской независимости. В 1963 была учреждена родезийская спецслужба — Центральная разведывательная организация (CIO) во главе с Кеном Флауэром.

В то же время Филд не был готов к неизбежному при провозглашении независимости конфликту с Великобританией. Его переговоры в Лондоне не приводили к результатам. Родезийские националисты считали, что британское правительство сознательно ведёт дело к деколонизации через приход к власти представителей «чёрного большинства» — африканских леворадикалов.

Родезийским фронтом руководил табачный плантатор Уинстон Филд. Он тоже склонялся к независимости. Но не мог помыслить о мятеже против британской короны… Филда с джентльменской жёсткостью отодвинули двое соратников. Одного звали Дуглас Лилфорд, но гораздо чаще его называли просто Босс (этот титул превратился в часть имени). Другого — Ян Смит.

Отстранение от власти 
Весной 1964 в RF созрел внутрипартийный заговор радикалов с целью отстранения Филда. 2 апреля 1964 на закрытом собрании руководства RF было принято соответствующее решение. Правительство Филда обвинялось в «невыполнении своих обязательств перед партией». Имелось в виду, что Филд стал допускать получение Родезией независимости позже других частей федерации. 14 апреля 1964 правительство Южной Родезии возглавил Ян Смит. Газета «Родезия геральд», одна из старейших в стране, определила это как «дальнейший шаг вправо».

Филд обратился за поддержкой к британскому губернатору Южной Родезии Хэмфри Гиббсу, но этот шаг не имел последствий.

После отстранения Уинстон Филд отошёл от политики. Скончался в возрасте 64 лет.

Примечания 

Политики Родезии
Предприниматели Родезии
Премьер-министры Родезии
Участники Второй мировой войны (Великобритания)
Деятели антикоммунистических организаций